Il distretto di Balqaš (;  e talvolta traslitterato come distretto di Balkash o distretto di Balkhash) è un distretto () kazako della Regione di Almaty nord-occidentale, con capoluogo Bakanas.

Note 

Balqaš